Zjednoczenie Satyryków Y Politykierów (ZSYP) – radiowy magazyn satyryczny
 zsyp (transport) – instalacja transportowa